Наранхиљос има више значења:

 Наранхиљос (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхиљос (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику